Eerste divisie (mannenhandbal) 2018/19
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 2018/19